

Astronomia 
Cratere Mendota – cratere di Marte

Geografia 
 Stati Uniti d'America
Mendota – città della Contea di Fresno, California
Mendota – città della Contea di LaSalle, Illinois
Mendota – città della Contea di Dakota, Minnesota